De Belgische Supercup van het seizoen 2014/15 werd georganiseerd op donderdag 16 juli 2015 in de Ghelamco Arena. Landskampioen KAA Gent nam het op tegen bekerwinnaar Club Brugge. Gent won het duel met 1-0 na een laat doelpunt van Laurent Depoitre en mocht zo voor het eerst de Supercup in ontvangst nemen.

Wedstrijddetails

Supercup voetbal België
Supercup voetbal in 2015
Sportevenement in Gent